Najwyższy Order Chrystusa – najwyższe odznaczenie watykańskie
 Order Chrystusa (Brazylia) – odznaczenie brazylijskie
 Order Chrystusa (Portugalia) – odznaczenie portugalskie
 Order Chrystusa Zbawiciela – jedno z najwyższych odznaczeń ukraińskiego Kościoła prawosławnego